Sigismondo – nome proprio di persona italiano maschile
 Sigismondo – opera lirica di Gioachino Rossini
 Sigismondo – re dei Burgundi dal 516 al 523, venerato come santo dalla Chiesa cattolica